Russia
Leninskaja (Ленинская) – stazione della Metropolitana di Nižnij Novgorod
Linea Leninskaja (Ленинская линия) – linea della Metropolitana di Novosibirsk